Jan Biegański (1863-1939) – polski zielarz
 Jan Biegański (1896-1973) – polski wojskowy
 Jan Biegański (ur. 2002) – polski piłkarz